Группу 9 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Казахстана, Латвии, Румынии, Словакии и Франции. Право бороться за выход в финальную часть в стыковых матчах получили сборные Франции и Словакии, занявшие первое и второе места соответственно.

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Результаты

Бомбардиры 
3 мяча

  Михай Радут

  Юрай Ваврик

Ссылки 
 Результаты и протоколы на сайте УЕФА.

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир